Нумерій Фабій Амбуст (V століття до н. е. — початок IV століття до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Нумерій Фабій Бутеон (288 до н.е. — після 224 до н.е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, учасник Першої Пунічної війни, консул 247 року до н. е.
 Нумерій Фабій Піктор (близько 308 до н.е. — після 266 до н.е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 266 року до н. е.